Краевский, Михал:
 Краевский, Михал (каменщик) (1904—1933) — польский каменщик, сотрудник Министерства промышленного строительства Польской Народной Республики.
  (род. 1968) — польский баскетболист, играет в спортивном клубе Лодзи.
 Краевский, Михал Димитр (1746—1817) — польский писатель, историк, педагог эпохи Просвещения в Польше.